Batken ist eine geographische Bezeichnung für:
 Batken, Stadt in Kirgistan
 Gebiet Batken, Verwaltungsbezirk in Kirgistan
 Batken, historische Bezeichnung für Buttken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Budki (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen